Max Fleischer est le nom porté par les personnes suivantes :
 Max Fleischer (architecte) (1841–1905), architecte autrichien,
   (1861–1930), peintre et botaniste allemand, dont l’abréviation botanique standard est M.Fleisch. (liste de taxons décrits),
 Max Fleischer (écrivain) (1880–1941), juriste et écrivain allemand-autrichien,
 Max Fleischer (animateur) (1883–1972), dessinateur et producteur de films d’animation américain.

Voir aussi